FK Haugesund é um clube de futebol da Noruega, fundado, em 28 de outubro de 1993. Sua sede fica em Haugesund.

Elenco Atual
Atualizado em 29 de Janeiro de 2015

Copas Europeias

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1993
Clubes de futebol da Noruega